

Gastronomie 
 Batata fliou est un ragoût de pommes de terre algérien.
 Batata harra est le nom d'un mets libanais et turc à base de pomme de terre.
 Batata kbab est un plat traditionnel algérien.
 Batata vada, beignets de pommes de terre en Inde.

Patronyme 
 Rita Batata (née en 1986), actrice brésilienne.
  (1949-1976), footballeur brésilien.
 Rodrigo Batata (né en 1977-), Rodrigo Pinheiro da Silva, footballeur brésilien.